William Brown (1764–1814) – brytyjski admirał
 Guillermo Brown, (1777–1857)– argentyński admirał irlandzkiego pochodzenia
 William R. Brown (1879–1967) – amerykański misjonarz Badaczy Pisma Świętego i Świadków Jehowy
 William Earl Brown (ur. 1963) – amerykański aktor

Zobacz też 
 Ernest William Brown – amerykański astronom i matematyk